Al Sarraj steht für:

 Abd al-Hamid as-Sarradsch (1925–2013), syrischer Soldat
 Eyad El-Sarraj (1944–2013), palästinensischer Psychiater, Preisträger des Martin Ennals Awards
 Fayiz as-Sarradsch (* 1960), libyscher Politiker, Ministerpräsident der libyschen Übergangsregierung Government of National Accord und Staatspräsident Libyens
 Mohammad Al Sarraj (* 1998), jordanischer Squashspieler